Bous ist der Name folgender Orte:

 Bous (Saar), Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Bous (Luxemburg), Gemeinde in Luxemburg

Bous  ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Bous (1941–1980), deutsche Künstlerin

Siehe auch:

 Bous a la Mar, Stiertreiben im Rahmen eines Volksfestes in der spanischen Stadt Dénia
 Bouse
 Bouz
 Buus (Begriffsklärung)
 Booz
 Booze